Профу́мо, в английской транскрипции Профью́мо () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Профьюмо, Джон (1915—2006) — британский политик.
 Профумо, Франческо (род. 1953) — итальянский учёный и политик.